Căianu, Căianu Mic (< ) se poate referi la:
 :
 Căianu (Magyarkályán, Klandorf), comună din județul din județul Cluj, Transilvania, România
 Biserica de lemn din Căianu, Cluj
 Căianu Mic (Kiskaján, Kiskájon), reședința comunei cu același nume, Bistrița-Năsăud
 Căianu Mic (Kiskalyan), Cluj
 Căianu Mare (Nagykaján), Bistrița-Năsăud
 Nume de familie
 Ioan Căianu (, Ioannes Caioni) (1629, Căianu Mic  1687, Lăzarea)

Vezi și 
 Râul Căian, un curs de apă, afluent al râului Mureș
 Râul Peștera, Căian

Toponime românești
Nume de familie din Transilvania
Nume de familie românești